Vlăduleni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Vlăduleni (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Vlăduleni (Olt), Dorf im Kreis Olt